Петер ван Петегем (; род. , город  Бракель, провинция Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1992—2007 годах. Серебряный (1998) и бронзовый (2003) призёр Чемпионата мира по шоссейным велогонкам. Двукратный победитель велогонки Тур Фландрии (1999, 2003). Победитель велогонки Париж — Рубе (2003).В 2011 году спортивный директор велокоманды «». В 2011 году именем велогонщика названа однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Фламандский Брабант — Гран-при Импанис–Ван Петегем, в 2013 году официальное название гонки было изменено на «Примус Классик».

Достижения

Шоссе 

 1991
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка (юниоры)
 1-й Международный велотрофей Йонга Мар Мудига
 1-й — Этап 7b Тур Валлонии
 3-й Брюссель — Опвейк
 1992
 3-й Париж — Бурж
 1993
 6-й Тур Арморики — Генеральная классификация
 10-й Шоле — Земли Луары
 1994
 1-й Схелдепрейс
 4-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 4-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 6-й Эшборн — Франкфурт
 7-й Шоле — Земли Луары
 1995
 1-й Де Кюстпейл
 2-й Венендал — Венендал Классик
 6-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 7-й Брюссель — Ингойгем
 7-й Схелдепрейс
 1996
 1-й Trofeo Luis Puig
 1-й — Этап 2 Тур Дании
 2-й E3 Харелбеке
 2-й Гран-при Зоттегема
 4-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 10-й Тур Фландрии
 10-й Классика Альмерии
 1997
 1-й Trofeo Alcudia
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й Гран-при Марселя Кинта
 1-й Чемпионат Фландрии
 2-й Париж — Бурж
 5-й Trofeo Calvia
 5-й Trofeo Manacor
 6-й Дварс дор Фландерен
 7-й Гран-при Зоттегема
 8-й Венендал — Венендал Классик
 8-й E3 Харелбеке
 9-й Тур Фландрии
 9-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 1998
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 2-й  Чемпионат мира — Групповая гонка 
 2-й Венендал — Венендал Классик
 3-й Trofeo Calvia
 3-й Мемориал Рика Ван Стенбергена
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 3-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 5-й Тур Фландрии
 5-й Trofeo Alcudia
 7-й Милан — Сан-Ремо
 7-й Дварс дор Фландерен
 8-й Гент — Вевельгем
 8-й Гран-при Эдди Меркса
 1999
 1-й E3 Харелбеке
 1-й  Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 1-й Тур Фландрии 
 4-й Мировой шоссейный кубок UCI
 5-й Кубок Сабатини
 6-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 6-й Дварс дор Фландерен
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 7-й Милан — Сан-Ремо
 8-й Гран-при Эдди Меркса
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 9-й Гран-при Исберга
 10-й Гран-при Бруно Бегелли
 10-й Гран-при Зоттегема
 2000
 1-й Гран-при Исберга
 2-й Дварс дор Фландерен
 2-й Гент — Вевельгем
 2-й Париж — Рубе
 2-й Гран-при Марселя Кинта
 5-й Гран-при Эдди Меркса
 5-й Тур Дании — Генеральная классификация
 6-й E3 Харелбеке
 7-й Амстел Голд Рейс
 8-й Тур Фландрии
 8-й Trofeo Luis Puig
 10-й Мировой шоссейный кубок UCI
 10-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 2001
 1-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1-й Гран-при Исберга
 3-й Париж — Ницца — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 6-й Амстел Голд Рейс
 7-й Delta Profronde
 2002
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й  Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 1-й Gullegem Koerse
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 3-й Тур Фландрии
 4-й Дварс дор Фландерен
 5-й E3 Харелбеке
 6-й Амстел Голд Рейс
 6-й Париж — Брюссель
 6-й Схал Селс
 7-й Льеж — Бастонь — Льеж
 7-й Бретань Классик
 8-й Мировой шоссейный кубок UCI
 8-й Тур Валлонии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5
 9-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 9-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 2003
 1-й Тур Фландрии
 1-й Париж — Рубе
 3-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 3-й  Чемпионат мира — Групповая гонка 
 3-й Мировой шоссейный кубок UCI
 3-й Гран-при Эдди Меркса
 7-й Гран-при Валлонии
 10-й Париж — Тур
 2004
 5-й Амстел Голд Рейс
 6-й Париж — Рубе
 7-й Мировой шоссейный кубок UCI
 7-й Trofeo Luis Puig
 10-й Милан — Сан-Ремо
 2005
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Тур Фландрии
 4-й Чемпионат Бельгии — Индивидуальная гонка
 2006
 4-й Тур Фландрии
 9-й E3 Харелбеке
 2007
 8-й Тур Валлонии — Генеральная классификация

Трек 

 1994
 3-й Шесть дней Гента (вместе с Джимми Мадсеном)
 1998
 1-й  Чемпион Бельгии — Омниум
 1999
 6-й Шесть дней Бремена

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Ван Петегем, Петер на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года